F3H steht für:
 das Jagdflugzeug McDonnell F3H.
 ein Kameramodell von Nikon, siehe Nikon F3.
 die norwegische Band Dimension F3H.
 eine Klasse für Flugzeugmodelle, siehe Flugmodell.

F3H